Хенрик Халбан или Генрих Гальбан (; род. 9 сентября 1870, Краков — ум. 12 декабря 1933, Львов) — польский невролог, психиатр, профессор Львовского университета, организатор и руководитель кафедры неврологии и психиатрии (1905—1933), декан медицинского факультета, ректор (1933) Львовского университета, доктор медицинских наук.

Биография 
Медицинское образование Х.Халбан получил в 1896 г. в Ягеллонском университете в Кракове.

Докторскую диссертацию защитил в 1896 г.

Затем стажировался в Берлине в 1897—1899.

С 1899 по 1903 работал ассистентом, а с 1903 по 1905 гг. — доцентом кафедры неврологии и психиатрии университета им. Яна Казимира во Львове.

Продолжил стажировку в Венском университете в 1903, где по совместительству был научным сотрудником кафедры анатомии и физиологии,

С 1905 по 1914 гг. — профессор, заведующий кафедрой неврологии и психиатрии Львовского университета,

Во время первой мировой войны с 1914 по 1918 гг.- директор Венского военного госпиталя.

Затем санитарный инспектор польской армии (1918—1920). Участник польско-украинской войны в 1918—1919 гг.

В 1920—1933 гг. — профессор, организатор и руководитель кафедры неврологии и психиатрии.

Являлся организатором амбулатории в 1905 г., отделения в 1924 г. и клиники неврологии в 1930 г. Львовского университета.

Трижды был деканом медицинского факультета. В 1933 году был избран ректором Львовского университета, однако, по причине тяжелой болезни отказался от предложенного поста.

Хенрик Халбан — основатель Львовской научной школы неврологии и психиатрии.

Направлениями научных исследований ученого были: проблемы клинической невропатологии, один из первых им описаны морфологические изменения в мозге при прогрессирующем параличе Ландри, псевдобульбарном параличе; изучение изменений в центральной нервной системе при столбняке, спинном туберкулезе, клинико-неврологические аспекты дрожащего паралича, алкогольной полинейропатии; им были исследованы вопросы диагностики и лечения заболеваний экстрапирамидной системы, в частности летаргического энцефалита, одним из первых им были предложено использование гипертермии для терапии прогрессирующего паралича.

За заслуги в области науки в 1930 г. был награждён Большим Крестом Ордена Возрождения Польши.

Похоронен на территории Мемориала львовских орлят Лычаковского кладбища во Львове .

Основные труды 
 Zur Kenntnis der infantilen Pseudobulboparalise. Wien Klin Wchschr 1899, № 40;
 Beitrag zur aetiologie der Paralisis agitans. Wien Klin Wchschr 1899, № 21;
 Przyczynek do sprawy rozsianego zapalenia nerwyw wskutek zatrucia wyskokiem. Przegl Lek 1900, № 17;
 Ueber juvenile Tabes, nebst Bemerkungen ueber symptomatische Migraene (дис. праця). Wien, 1901;
 Weiterer Beitrag zur Kenntnis der juvenilen Tabes. Wien Klin Wchschr 1901;
 Zur Prognoze der progressiven Paralyse. Jhrb Psychiat Neurol 1902;
 O poraїeniu postкpowym w wieku mіodziecczym. Lwyw Tyg Lek, 1911, № 21-25;
 W sprawie rokowania i leczenia poraїenia postкpowego. Lwow Tyg Lek 1909, № 49, 50.

Ссылки 
 Jan Draus —  Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918—1946
 Orgelbrand S. Encyklopedia powszechna z ilustraciami i mapami. Warszawa, 1898—1912, T. 1-18;
 Hahn W. Кronika Uniwersytetu Lwowskiego. Lwow, 1912, T. 2: 213, 348, 414—418, 460, 698, 711;
 Peretiatkowicz A, Sobeski M. Wspуіczesna kultura polska. Poznan, 1932;
 Sieradzki W. Pol Gaz Lek 1933, № 50: 1005—1006;
 Шапиро И. Я. Очерки по истории Львовского медицинского института. Львов, ЛГМИ, 1959: 204, 205;
 Polski sіownik biograficzny. Krakyw, 1961, Т. 9: 245

Преподаватели Львовского университета
Доктора медицинских наук
Психиатры Польши
Неврологи Польши

Кавалеры Большого креста ордена Возрождения Польши
Участники Советско-польской войны (Польша)
Ректоры Львовского университета
Похороненные на Лычаковском кладбище